Такупето има више значења:

 Такупето (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Такупето (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику